Ле-Майе́-де-Монта́нь () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Виши.

Код INSEE кантона — 0318. Всего в кантон Ле-Майе-де-Монтань входит 11 коммун, из них главной коммуной является Ле-Майе-де-Монтань.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 4 580 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Майе-де-Монтань на карте Франции

Кантоны департамента Алье